Archangelos peut désigner :
 Archángelos, un village de Grèce, en Laconie ;
 Archangelos, une ville de Grèce, à Rhodes ;
 Archangelos, un village de Grèce, dans le nome de Préveza ;
 Archángelos, un village du dème de Minóa Pediáda, en Crète ;
 Archángelos, un village de Grèce du dème de Náoussa, district régional d'Imathie ;
 Archángelos, un village de Grèce du dème de Nestório, district régional de Kastoriá ;
 Archángelos, un village de Grèce du dème de Préveza ;
 Archangelos, un village de Grèce, dans le district régional de Pella.

 îles
Archángelos (Léros), une île au large de l'île de Léros, dans le Dodécanèse en Grèce.

Voir aussi